|-
| 38901 - ||  || 27 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 38902 - ||  || 22 septembrie 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 38903 - ||  || 27 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 38904 - ||  || 21 septembrie 2000 || Haleakalā || NEAT
|-
| 38905 - ||  || 23 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 38906 - ||  || 23 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 38907 - ||  || 24 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 38908 - ||  || 24 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 38909 - ||  || 27 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 38910 - ||  || 28 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 38911 - ||  || 28 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 38912 - ||  || 28 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 38913 - ||  || 20 septembrie 2000 || Haleakalā || NEAT
|-
| 38914 - ||  || 21 septembrie 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 38915 - ||  || 22 septembrie 2000 || Haleakalā || NEAT
|-
| 38916 - ||  || 22 septembrie 2000 || Haleakalā || NEAT
|-
| 38917 - ||  || 23 septembrie 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 38918 - ||  || 24 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 38919 - ||  || 26 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 38920 - ||  || 26 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 38921 - ||  || 26 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 38922 - ||  || 26 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 38923 - ||  || 26 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 38924 - ||  || 26 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 38925 - ||  || 26 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 38926 - ||  || 27 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 38927 - ||  || 27 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 38928 - ||  || 27 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 38929 - ||  || 27 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 38930 - ||  || 28 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 38931 - ||  || 24 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 38932 - ||  || 24 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 38933 - ||  || 24 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 38934 - ||  || 26 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 38935 - ||  || 26 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 38936 - ||  || 24 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 38937 - ||  || 24 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 38938 - ||  || 24 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 38939 - ||  || 24 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 38940 - ||  || 26 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 38941 - ||  || 27 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 38942 - ||  || 27 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 38943 - ||  || 28 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 38944 - ||  || 28 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 38945 - ||  || 28 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 38946 - ||  || 28 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 38947 - ||  || 26 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 38948 - ||  || 27 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 38949 - ||  || 27 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 38950 - ||  || 27 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 38951 - ||  || 27 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 38952 - ||  || 30 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 38953 - ||  || 26 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 38954 - ||  || 27 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 38955 - ||  || 26 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 38956 - ||  || 26 septembrie 2000 || Haleakalā || NEAT
|-
| 38957 - ||  || 26 septembrie 2000 || Haleakalā || NEAT
|-
| 38958 - ||  || 25 septembrie 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 38959 - ||  || 20 septembrie 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 38960 - || 2000 TS || 2 octombrie 2000 || Desert Beaver || W. K. Y. Yeung
|-
| 38961 - ||  || 1 octombrie 2000 ||  || 
|-
| 38962 Chuwinghung ||  || 5 octombrie 2000 || Desert Beaver || W. K. Y. Yeung
|-
| 38963 - ||  || 1 octombrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 38964 - ||  || 1 octombrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 38965 - ||  || 3 octombrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 38966 - ||  || 6 octombrie 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 38967 - ||  || 6 octombrie 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 38968 - ||  || 1 octombrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 38969 - ||  || 1 octombrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 38970 - ||  || 2 octombrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 38971 - ||  || 2 octombrie 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 38972 - ||  || 2 octombrie 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 38973 - ||  || 2 octombrie 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 38974 - ||  || 2 octombrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 38975 - ||  || 1 octombrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 38976 Taeve || 2000 UR || 21 octombrie 2000 ||  || 
|-
| 38977 - || 2000 UV || 21 octombrie 2000 || Višnjan || K. Korlević
|-
| 38978 - ||  || 22 octombrie 2000 || Višnjan || K. Korlević
|-
| 38979 - ||  || 22 octombrie 2000 || Višnjan || K. Korlević
|-
| 38980 Gaoyaojie ||  || 23 octombrie 2000 || Desert Beaver || W. K. Y. Yeung
|-
| 38981 - ||  || 24 octombrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 38982 - ||  || 24 octombrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 38983 - ||  || 24 octombrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 38984 - ||  || 24 octombrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 38985 - ||  || 24 octombrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 38986 - ||  || 24 octombrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 38987 - ||  || 24 octombrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 38988 - ||  || 24 octombrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 38989 - ||  || 25 octombrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 38990 - ||  || 24 octombrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 38991 - ||  || 29 octombrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 38992 - ||  || 24 octombrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 38993 - ||  || 24 octombrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 38994 - ||  || 24 octombrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 38995 - ||  || 24 octombrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 38996 - ||  || 24 octombrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 38997 - ||  || 24 octombrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 38998 - ||  || 24 octombrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 38999 - ||  || 24 octombrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 39000 - ||  || 24 octombrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-